Плезиоплевродон () — плезиозавр позднемеловой эпохи. Описан К. Карпентером в 1996 году из раннего сеномана Вайоминга (Belle Fourche Shale).

Известен полный череп с нижней челюстью, коракоид и серия шейных позвонков. Череп низкий, с довольно длинной мордой, поверхностно схож с черепом лиоплевродона (отсюда название — «близкий к лиоплевродону»). На длинном симфизе нижней челюсти 8 пар крупных зубов, круглых в поперечном сечении, с исчерченным основанием. Шейные рёбра с одной головкой, в отличие от лиоплевродона. Размеры мелкие — длина черепа 71 см, общая длина около 3 метров.

Классификация 
Единственный вид — Plesiopleurodon wellesi. По-видимому, питался крупной рыбой и головоногими. Карликовый размер может представлять какую-то особую пищевую специализацию.

Реконструкции 
Плезиоплевродон представлен в сериале «Прогулки с динозаврами» в серии «Небесный гигант» — орнитохейр летит над океаном, когда внизу плывет этот плиозавр.

Ссылки 
 

Плезиозавроиды
Пресмыкающиеся мелового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1996 году